Константи́н Полива́нов:

 Поливанов, Константин Дмитриевич (XVI век) — воевода в Мценске и Туле.
 
 Поливанов, Константин Семёнович (1750—1821) — русский архитектор.